Кюель-Юрюе () — топоним (преимущественный тип: потамоним) в России якутского происхождения. В основе два географических термина , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный» и , со значением «речка», «ручей».

 Кюель-Юрюе — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°48' с. ш. 126°18' в. д..
 Кюель-Юрюе — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°17' с. ш. 129°18' в. д..
 Кюель-Юрюе — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°42' с. ш. 127°42' в. д..
 Кюель-Юрюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°07' с. ш. 129°33' в. д..
 Кюель-Юрюе — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°41' с. ш. 113°14' в. д..
 Кюель-Юрюе — ручей, Республика Саха (Якутия), координаты 65°14' с. ш. 142°28' в. д..
 Кюель-Юрюе — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°15' с. ш. 110°04' в. д..

Примечания

См. также 
 Кюель-Юрях